Landkreis Schwerin bezeichnet

 den ehemaligen Landkreis Schwerin (Warthe)
 den ehemaligen Landkreis Schwerin (Mecklenburg) in Mecklenburg
 den ehemaligen Kreis Schwerin-Land im Bezirk Schwerin der DDR